Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2015 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 14 czerwca 2015 roku na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Barcelonie.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Hiszpanii